Rami  – plurale di ramo

Persone 
 Adil Rami – calciatore francese
 Ahmed Rami – poeta, paroliere e traduttore egiziano
 Ahmed Rami –  militare e politico marocchino
 Rami (Rami Yacoub) – produttore e autore musicale pop svedese

Altro 
 Rami – nome proprio di persona maschile, popolare fra arabi ed ebrei nel Levante
 Rami – altro nome della pianta ramiè (Boehmeria nivea), che produce fibre tessili
 RAMI – Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia